Nazwa Austin A90 odnosi się do dwóch różnych modeli produkowanych przez brytyjską firmę Austin Motor Company:
 Austin Atlantic (1949–1952)
 Austin Westminster (1954–1956)

A90